Fire of Love — дебютный студийный альбом американской группы The Gun Club, изданный в 1981 году.

Об альбоме 
Fire of Love представляет собой уникальное сочетание панк-рока с блюзом и пост-панка с кантри. Новаторский в плане звучания, дебют The Gun Club сыграл ключевую роль в становлении жанров панк-блюз и сайкобилли, а также послужил вдохновением для исполнителей гаражного рока, таких как Джек Уайт, который в интервью Mojo сказал об альбоме: «Sex Beat, She’s Like Heroin to Me, For The Love of Ivy… почему этим песням не учат в школах?».

Список композиций 
 Первая сторона

 Вторая сторона

Участники записи 
 Джеффри Ли Пирс — вокал, слайд-гитара
 Уорд Дотсон — гитара
 Роб Риттер — бас-гитара
 Терри Грэхэм — ударные

Примечания

Ссылки 
 Fire of Love на сайте Discogs

Альбомы 1981 года
Дебютные альбомы 1981 года
Альбомы The Gun Club
Альбомы Beggars Banquet Records